Клод-Викто́р Перре́н (; 7 декабря 1764,  — 1 марта 1841, Париж) — Маршал империи (1807), герцог Беллюно (1808 год), военный министр Франции (1821—1823). Известен как маршал Викто́р (его прозвищем было , «прекрасное солнце»).

Биография 
Сын нотариуса. На службу вступил ещё в возрасте 15 лет, став в 1781 году барабанщиком Гренобльского артиллерийского полка. В октябре стал волонтёром 3-го батальона департамента Дром.

В Республиканской армии стремительно сделал карьеру, пройдя путь от унтер-офицера (начало 1792 года) до бригадного генерала (присвоено 20 декабря 1793).

Участвовал во взятии Тулона (1793), где и познакомился с Наполеоном (тогда ещё только капитаном).

Во время Итальянского похода 1796—1797 годов овладел Анконой.

В 1797 году ему присвоено звание дивизионного генерала.

В последующие войны способствовал одержанию побед при Монтебелло (1800), Маренго, Иене и Фридланде. За это последнее сражение Перрен получил маршальский жезл.

В 1800—1804 годах был командующим войсками Батавской республики. Затем на дипломатической службе — посол Франции в Дании.

В 1806 году вновь в действующей армии, назначен начальником штаба 5-го корпуса. Осаждал Данциг.

В 1808 году, действуя в Испании, одержал победы при Уклесе, Медельине и Эспиноса-де-лос-Монтерос. 

В 1812 году участвовал в походе в Россию.

В 1813 году отличился в битвах при Дрездене, Лейпциге и Ганау.

В кампанию 1814 года был тяжело ранен.

Из-за опоздания к сражению при Монтро был снят Наполеоном с командования корпусом и заменён Жераром.

После Парижского мира Перрен перешёл на сторону Бурбонов.

Во время так называемых «Ста дней» последовал за Людовиком XVIII в Гент и по возвращении оттуда сделан пэром Франции.

В 1821 году получил должность военного министра, но оставил этот пост при начале испанской кампании (1823) и последовал за герцогом Ангулемским в Испанию.

Издал мемуары «Extraits des mémoires inédits du duc de Bellune» (Париж, 1826).

Награды 

 Орден Почётного легиона, большой орёл (6.03.1805)
 Орден Почётного легиона, великий офицер (14.06.1804)
 Орден Почётного легиона, легионер (11.12.1803)
 Орден Железной короны, командор (Королевство Италия)
 Орден Святого Духа, командор
 Орден Святого Людовика, большой крест

Примечания

Литература 
 
 

Главы военного ведомства Франции
Члены Палаты пэров Франции эпохи Реставрации
Награждённые почётным оружием «Armes d’honneur»
Имена, высеченные под Триумфальной аркой (Париж)
Великие офицеры империи
Герцоги Империи (Франция)
Похороненные на кладбище Пер-Лашез